Gradac (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
Gradac (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
Gradac (Metlika), een plaats in Slovenië
Gradac (Montenegro), een plaats in Montenegro 
Gradac (Pleternica), een plaats in Kroatië
Gradac (Raška), een plaats in de Servische gemeente 
Gradac (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
Gradac (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin